Hogan steht für:
 Hogan, das traditionelle Wohnhaus der Diné-Indianer
 Hogan (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (185744) Hogan, ein Asteroid 
 Hogan, Schuhmarke des italienischen Modekonzerns Tod’s, siehe Tod’s#Markenportfolio
 Der Hogan-Clan, US-amerikanische Fernsehserie
 Hogan Knows Best, US-amerikanische Reality-TV-Show
 Hogan’s Heroes, US-amerikanische Sitcom, siehe Ein Käfig voller Helden

Hogan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hogan (Arkansas)
 Hogan (Florida)
 Hogan (Georgia)
 Hogan (Missouri)
 Hogan (Nevada)

Siehe auch:
 Hogen
 Hoggan